Géliot est un patronyme porté notamment par :
 Huguette Géliot (née en 1923), harpiste française ;
 Christine Géliot (née en 1950), pianiste française ;
 Martine Géliot (1948-1988),  harpiste française ;
 Nicolas Géliot (1805-1873), homme politique français.

Homonymie de patronyme